Кампиньи (коммуна)
 Кампиньи (археологическая культура)